Manfred Meurer ist der Name folgender Personen:

* Manfred Meurer (Schauspieler) (1908–1979), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Manfred Meurer (Geograph) (1947–2012), deutscher Geograph und Geoökologe